Amsen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Amsen, Dalarna, sjö i Leksands kommun,  (29,7 ha)
Amsen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (3,99 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn